Nothomb ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Nothomb (1817–1898), belgischer Politiker
 Amélie Nothomb (* 1966/1967), belgische Schriftstellerin
 Charles-Ferdinand Nothomb (* 1936), belgischer Politiker 
 Jean-Baptiste Nothomb (1805–1881), belgischer Politiker und Diplomat
 Juliette Nothomb (* 1963), belgische Schriftstellerin
 Patrick Nothomb (1936–2020), belgischer Diplomat
 Paul Nothomb (1913–2006), belgischer Schriftsteller
 Pierre Nothomb (1887–1966), belgischer Politiker und Schriftsteller

Nothomb ist des Weiteren der Name von:

 (227641) Nothomb, Asteroid